Бранко Зорко (; 1 июля 1967, Ходошан) — югославский и хорватский легкоатлет, бегун на средние дистанции, выступал за сборные Югославии и Хорватии в конце 1980-х — середине 2000-х годов. Участник пяти летних Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира в помещении, обладатель трёх бронзовых и одной серебряной медалей чемпионатов Европы, победитель многих турниров национального и международного значения. С марта 2022 года — президент спортивного клуба «Крижевци».

Биография 
Бранко Зорко родился 1 июля 1967 года в деревне Ходошан недалеко от города Чаковец, Социалистическая Федеративная Республика Югославия (ныне Хорватия). Активно заниматься лёгкой атлетикой начал с 17 лет, проходил подготовку в городе Крижевци в местном спортивном клубе «Челик», позже состоял в легкоатлетическом клубе «Крижевцачка Штедионица». В 1985 году окончил сельскохозяйственную школу в Крижевцах. Всю свою карьеру тренировался у Драги Палчича. В молодости успешно выступал на дистанциях 3000 и 5000 м, однако наиболее успешен был на 1500 м и в итоге стал хорошим специалистом в этой дисциплине.

Впервые заявил о себе в сезоне 1988 года, когда попал в основной состав югославской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сеуле — провёл здесь, тем не менее, только один забег, не сумев пробиться в стадию полуфиналов. Год спустя на чемпионате мира в Будапеште дошёл до финала на трёх километрах и финишировал в решающем забеге шестым.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1990 году, выиграв бронзовую медаль на трёхкилометровой дистанции на чемпионате Европы в помещении в Глазго. Когда в 1992 году Хорватия отделилась от Югославии, Зорко продолжил выступать за хорватскую национальную сборную, в частности в этом сезоне на дистанции 1500 метров он завоевал бронзу на европейском первенстве в помещении в Генуе и добрался до полуфинала на Олимпийских играх в Барселоне, где пришёл к финишу седьмым. По итогам года был удостоен Государственной награды в области спорта Франьо Бучара.

В 1993 году Бранко Зорко на своей коронной полуторакилометровой дистанции взял бронзу на мировом первенстве в Торонто, в финале уступил победителю Маркусу О’Салливану всего лишь 0,39 секунды. В следующем сезоне добавил в послужной список серебряную награду, выигранную на чемпионате Европы в помещении в Париже, где проиграл только шотландцу Дэвиду Стрэнгу, и бронзовую награду, полученную на европейском первенстве в Хельсинки. Будучи одним из лидеров легкоатлетической команды Хорватии, благополучно прошёл квалификацию на Олимпиаду 1996 года в Атланте — вновь дошёл до полуфинала на дистанции 1500 метров и финишировал на сей раз девятым.

Начиная со второй половины 1990-х годов Зорко страдал из-за ряда хронических травм, что привело к некоторому ухудшению его результатов. Он получил известность как профессиональный пейсмейкер, в этом амплуа помог нескольким спортсменам в установлении мировых рекордов, особенно известно его сотрудничество с эфиопским бегуном Хайле Гебреселассие. Наиболее близок к призовым позициям был на чемпионате мира 1997 года в помещении и на чемпионате Европы 2002 года в помещении, где оба раза финишировал в финале четвёртым. Представлял Хорватию на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах, но без особого успеха. Последний раз выходил на беговую дорожку в качестве профессионального спортсмена в июле 2005 года на соревнованиях Hanžeković Memorial в Загребе, после чего объявил о завершении карьеры.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Бранко Зорко  — биография на сайте города Крижевци
 Branko Zorko: Više ne mogu potrčati da i hoću jer je karijera ostavila traga, no sva djeca bi se kroz igru trebala baviti sportom 

Бегуны на средние дистанции Югославии
Бегуны на средние дистанции Хорватии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Балкан по лёгкой атлетике
Чемпионы Югославии по лёгкой атлетике